Marquesado de Santa María puede referirse a:

 El Marquesado de Santa María, otorgado en 1761, por Carlos III, a favor de José-Gabriel Bouchier del Castillo y Márquez.
 El Marquesado de Santa María de la Almudena, otorgado en 1954, por Francisco Franco, a favor de Juan Bautista Tedeschini y Daniele.
 El Marquesado de Santa María de Barbará, otorgado en 1702, por Felipe V, a favor de Josep Galcerán de Pinós-Santcliment i Rocabertí.
 El Marquesado de Santa María de Carrizo, título pontificio otorgado en 1904, por San Pío X, a favor de Vicente González-Regueral y Álvarez-Arenas.
 El Marquesado de Santa María de Otaví, otorgado en 1744, por Felipe V, a favor de José-Joaquín de Santelices y Castanedo.
 El Marquesado de Santa María de Pacoyán, otorgado en 1716, por Felipe V, a favor de Martín José Mudarra y de la Serna.
 El Marquesado de Santa María de Rifesi (hoy, Marquesado de Rifes), otorgado en Sicilia en 1609 y rehabilitado en 1925 con la vigente denominación.
 El Marquesado de Santa María de Silvela, otorgado en 1893 por la reina regente María Cristina de Habsburgo, y concedida Grandeza de España en 1922.
 El Marquesado de Santa María del Villar, otorgado en 1702, por Felipe V, a favor de José de Omaña Pardo y Osorio.